Појам Шкофље се може односити на:

 Шкофље (Дивача), насељено место у општини Дивача, Република Словенија;
 Шкофље (Иванчна Горица), насељено место у општини Иванчна Горица, Република Словенија;